Nexo hace referencia a varios artículos:

Escritura 
 Nexo (escritura), unión de dos letras mediante la realización de un trazo común que da lugar a una nueva forma. Véase también ligadura.mau

Literatura y gramática 
 Nexo (gramática), clase de palabra cuya función sintáctica única y exclusiva es unir unas palabras, sintagmas o proposiciones con otras.
 Nexo (lugar fantástico), lugar de la saga «el Ciclo de la Puerta de la Muerte».

Nexø 
 Nexø, pueblo en la costa este de la isla de Bornholm, Dinamarca.
 Martin Andersen Nexø, escritor danés (1869-1954).

Nexos 
Nexos (revista), revista política mexicana.